Navnet Buzău  kan henvise til flere artikler:
 Buzău (distrikt) et distrikt i det sydøstlige Rumænien
Buzău er hovedbyen i distriktet
Buzău (flod) - en flod ler løber i området der er en  biflod til floden Siret.